Sadow peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Sądów, village de la voïvodie de Lubusz
 Sądów, village de la voïvodie de Poméranie occidentale